Die 20. Squash-Europameisterschaften im Einzel ( European Individual Closed Championships) fanden vom 17. bis 20. August 2022 in Hamburg statt. Ausrichter waren der Deutsche Squash Verband und die European Squash Federation.

Sieger der letzten Austragung im Jahr 2019 waren Raphael Kandra und Nele Gilis, die beide erneut antreten. In den Jahren 2020 und 2021 fiel die Austragung aufgrund der COVID-19-Pandemie aus. Während Raphael Kandra das Finale bei den Herren nach einer Halbfinalniederlage gegen Victor Crouin verpasste, erreichte Nele Gilis erneut das Endspiel. Gilis traf dort auf ihre Schwester Tinne Gilis, die die Partie mit 11:9, 11:9 und 11:9 für sich entschied. Bei den Herren gewann der topgesetzte Nicolas Müller den Titel, nachdem er Victor Crouin mit 11:7, 11:4 und 11:4 besiegte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 25 Spielern. Bei den Damen waren 18 Spielerinnen am Start. In beiden Feldern wurde die Setzung bei den Positionen drei und vier, den Positionen fünf bis acht und den Positionen neun bis 16 in Form einer gruppierten Setzung vorgenommen. Die Spieler in der Setzliste sind daher in diesen Setzungspositionen alphabetisch angegeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)
 Ergebnisse (englisch)

Einzelnachweise 

2022
Squashturnier 2022
Squashturnier in Hamburg